Михаил Литвин:
 Литвин, Михаил Анатольевич (известен под псевдонимом Мишин; род. 1947) — советский и российский писатель-сатирик, переводчик, юморист, сценарист и актёр.
 Литвин, Михаил Андреевич (род. 1999) — российский видеоблогер и стример, владелец YouTube-канала «ЛИТВИН».
 Литвин, Михаил Иосифович (1892—1938) — деятель советских спецслужб, комиссар госбезопасности 3-го ранга.
 Литвин, Михаил Сергеевич (род. 1996) — казахстанский легкоатлет.
 См. также 
 Литвин-Седой, Михаил Зиновьевич (1917—1996) — советский и российский учёный в области механики, в годы Великой Отечественной войны — военный корреспондент ТАСС.